Shanklin – paese della contea dell'Isola di Wight, in Inghilterra

Persone 
 Chuck Shanklin – cestista statunitense
 Tom Shanklin – rugbista a 15 gallese
 Wayne Shanklin – compositore, musicista e produttore discografico statunitense

Altro 
 Ghiacciaio Shanklin – ghiacciaio nell'Hughes Range in Antartide